O Fio Data faz parte do cabeçalho do jornal e é o traço sobre o qual se escrevem dados como data da edição, número da página, nome e seção do jornal. Localiza-se no alto de cada página ou, nas capas de caderno, logo abaixo do logotipo.

Referência
Novo Manual de Redação da Folha de S. Paulo

Imprensa